|-
|(112251)||2002 LO10|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,079|| align=right|5,03|| align=right|3,476||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112252)||2002 LU10|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,111|| align=right|5,24|| align=right|3,346||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112253)||2002 LD11|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,162|| align=right|6,19|| align=right|4,033||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112254)||2002 LD12|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,129|| align=right|4,32|| align=right|3,658||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112255)||2002 LJ12|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,132|| align=right|3,63|| align=right|3,422||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112256)||2002 LR12|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,134|| align=right|14,01|| align=right|5,251||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112257)||2002 LC13|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,159|| align=right|5,86|| align=right|3,312||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112258)||2002 LR13|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,198|| align=right|3,37|| align=right|4,073||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112259)||2002 LY13|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,215|| align=right|1,92|| align=right|3,721||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112260)||2002 LG14|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,211|| align=right|4,85|| align=right|3,536||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112261)||2002 LT15|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,151|| align=right|3,30|| align=right|3,532||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112262)||2002 LV15|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,152|| align=right|4,03|| align=right|3,625||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112263)||2002 LN16|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,134|| align=right|5,82|| align=right|3,565||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112264)||2002 LW16|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,128|| align=right|4,81|| align=right|3,667||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112265)||2002 LM17|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|3,23|| align=right|3,702||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112266)||2002 LP19|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,227|| align=right|7,40|| align=right|4,184||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112267)||2002 LA20|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,176|| align=right|2,16|| align=right|3,746||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112268)||2002 LX20|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,235|| align=right|13,25|| align=right|5,597||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112269)||2002 LM21|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,169|| align=right|2,47|| align=right|3,770||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112270)||2002 LP21|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,159|| align=right|6,47|| align=right|3,570||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112271)||2002 LQ21|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,078|| align=right|12,90|| align=right|4,112||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112272)||2002 LZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,172|| align=right|10,84|| align=right|4,194||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112273)||2002 LL23|| align=right|14,2|| align=right|2,978|| align=right|0,144|| align=right|9,05|| align=right|5,137||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112274)||2002 LR23|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|9,61|| align=right|4,018||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112275)||2002 LG24|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,196|| align=right|4,74|| align=right|3,784||MBA||9. června 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(112276)||2002 LK24|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,236|| align=right|13,38|| align=right|3,515||MBA||7. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(112277)||2002 LO25|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,163|| align=right|8,18|| align=right|3,438||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112278)||2002 LK26|| align=right|16,9|| align=right|2,168|| align=right|0,095|| align=right|3,90|| align=right|3,192||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112279)||2002 LN26|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,232|| align=right|2,75|| align=right|3,725||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112280)||2002 LU27|| align=right|16,7|| align=right|2,188|| align=right|0,134|| align=right|6,56|| align=right|3,236||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112281)||2002 LG28|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,209|| align=right|7,25|| align=right|3,451||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112282)||2002 LL28|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,130|| align=right|4,44|| align=right|4,112||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112283)||2002 LS28|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,235|| align=right|9,14|| align=right|3,753||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112284)||2002 LK29|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,145|| align=right|12,34|| align=right|4,401||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112285)||2002 LN30|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,090|| align=right|6,15|| align=right|3,333||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112286)||2002 LP30|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,043|| align=right|5,03|| align=right|4,010||MBA||2. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112287)||2002 LZ30|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,092|| align=right|4,44|| align=right|3,476||MBA||4. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112288)||2002 LK31|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,133|| align=right|3,88|| align=right|3,399||MBA||10. června 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112289)||2002 LL32|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,273|| align=right|16,74|| align=right|4,177||MBA||9. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112290)||2002 LB33|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,217|| align=right|16,41|| align=right|5,510||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112291)||2002 LO33|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|7,06|| align=right|3,675||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112292)||2002 LJ35|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,179|| align=right|6,52|| align=right|3,483||MBA||12. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(112293)||2002 LD36|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,180|| align=right|9,46|| align=right|3,686||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112294)||2002 LU36|| align=right|16,2|| align=right|2,410|| align=right|0,206|| align=right|3,48|| align=right|3,741||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112295)||2002 LA37|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,187|| align=right|6,04|| align=right|3,677||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112296)||2002 LO37|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|11,97|| align=right|4,078||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112297)||2002 LC39|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,247|| align=right|6,15|| align=right|3,411||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112298)||2002 LF39|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,200|| align=right|13,59|| align=right|4,519||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112299)||2002 LK39|| align=right|15,8|| align=right|2,743|| align=right|0,164|| align=right|10,25|| align=right|4,541||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112300)||2002 LC41|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,260|| align=right|6,09|| align=right|3,668||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112301)||2002 LY42|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,176|| align=right|8,25|| align=right|3,499||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112302)||2002 LC44|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,138|| align=right|5,00|| align=right|3,365||MBA||9. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112303)||2002 LK44|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,099|| align=right|6,79|| align=right|3,494||MBA||4. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112304)||2002 LJ46|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,249|| align=right|12,01|| align=right|3,654||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112305)||2002 LL46|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,254|| align=right|14,52|| align=right|4,249||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112306)||2002 LL47|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,250|| align=right|13,73|| align=right|4,434||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112307)||2002 LQ47|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,212|| align=right|14,05|| align=right|4,297||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112308)||2002 LR47|| align=right|15,7|| align=right|2,484|| align=right|0,155|| align=right|15,50|| align=right|3,915||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112309)||2002 LQ48|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,113|| align=right|10,98|| align=right|5,262||MBA||10. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112310)||2002 LV48|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,159|| align=right|2,08|| align=right|3,668||MBA||12. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112311)||2002 LV54|| align=right|15,8|| align=right|2,258|| align=right|0,062|| align=right|5,64|| align=right|3,392||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112312)||2002 LW54|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,251|| align=right|1,48|| align=right|3,485||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112313)||2002 LL55|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,159|| align=right|6,38|| align=right|4,188||MBA||12. června 2002||Needville||Needville
|-
|(112314)||2002 LN56|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,320|| align=right|9,50|| align=right|3,857||MBA||9. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112315)||2002 LA59|| align=right|15,8|| align=right|2,611|| align=right|0,083|| align=right|16,35|| align=right|4,219||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112316)||2002 LC59|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,225|| align=right|11,83|| align=right|4,436||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112317)||2002 LO59|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,127|| align=right|5,66|| align=right|3,513||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112318)||2002 LD60|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,100|| align=right|8,03|| align=right|3,540||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112319)||2002 MM|| align=right|16,4|| align=right|2,624|| align=right|0,136|| align=right|4,29|| align=right|4,249||MBA||17. června 2002||Needville||Needville
|-
|(112320)||2002 MB1|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|17,45|| align=right|4,333||MBA||19. června 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112321)||2002 MY1|| align=right|17,0|| align=right|2,345|| align=right|0,242|| align=right|1,21|| align=right|3,590||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112322)||2002 MC2|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,192|| align=right|5,16|| align=right|3,344||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112323)||2002 MF2|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,115|| align=right|8,52|| align=right|3,503||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112324)||2002 MA3|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,223|| align=right|1,83|| align=right|3,594||MBA||24. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112325)||2002 MD3|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,317|| align=right|12,54|| align=right|4,300||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112326)||2002 MM4|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,030|| align=right|5,78|| align=right|3,571||MBA||22. června 2002||La Palma||La Palma
|-
|(112327)||2002 MR4|| align=right|15,8|| align=right|1,911|| align=right|0,097|| align=right|24,09|| align=right|2,641||MBA||26. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112328)||2002 MU4|| align=right|16,7|| align=right|2,400|| align=right|0,139|| align=right|0,92|| align=right|3,717||MBA||16. června 2002||Palomar||M. Meyer
|-
|(112329)||2002 NY|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,270|| align=right|16,08|| align=right|5,348||MBA||5. července 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112330)||2002 NC1|| align=right|17,0|| align=right|2,387|| align=right|0,243|| align=right|2,50|| align=right|3,686||MBA||5. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112331)||2002 NM1|| align=right|15,6|| align=right|2,511|| align=right|0,038|| align=right|9,42|| align=right|3,977||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112332)||2002 NT1|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,175|| align=right|0,33|| align=right|4,072||MBA||6. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112333)||2002 NA2|| align=right|16,9|| align=right|2,201|| align=right|0,087|| align=right|5,01|| align=right|3,265||MBA||6. července 2002||Needville||Needville
|-
|(112334)||2002 ND4|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,235|| align=right|4,55|| align=right|3,661||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112335)||2002 NE4|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,193|| align=right|3,03|| align=right|3,704||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112336)||2002 NJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,127|| align=right|5,31|| align=right|3,791||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112337)||2002 NR4|| align=right|16,9|| align=right|2,394|| align=right|0,189|| align=right|2,96|| align=right|3,705||MBA||10. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112338)||2002 NX5|| align=right|15,6|| align=right|2,515|| align=right|0,029|| align=right|2,89|| align=right|3,987||MBA||10. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112339)||2002 NF6|| align=right|15,7|| align=right|3,115|| align=right|0,106|| align=right|1,78|| align=right|5,496||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112340)||2002 NN6|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,089|| align=right|3,90|| align=right|4,413||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112341)||2002 NY6|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,028|| align=right|4,87|| align=right|4,306||MBA||9. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112342)||2002 NB7|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,186|| align=right|4,64|| align=right|3,580||MBA||9. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112343)||2002 NE7|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,039|| align=right|13,05|| align=right|4,286||MBA||9. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112344)||2002 NW8|| align=right|16,7|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|4,13|| align=right|3,673||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112345)||2002 ND9|| align=right|17,1|| align=right|2,355|| align=right|0,241|| align=right|2,12|| align=right|3,614||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112346)||2002 NC10|| align=right|16,0|| align=right|2,780|| align=right|0,186|| align=right|1,69|| align=right|4,634||MBA||4. července 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112347)||2002 NS10|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,184|| align=right|4,43|| align=right|5,416||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112348)||2002 NU10|| align=right|17,5|| align=right|2,361|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,628||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112349)||2002 NA11|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,144|| align=right|1,31|| align=right|3,671||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112350)||2002 NG11|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,202|| align=right|6,80|| align=right|3,808||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112351)||2002 NO11|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,139|| align=right|0,73|| align=right|3,700||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112352)||2002 NK12|| align=right|15,9|| align=right|2,774|| align=right|0,200|| align=right|1,82|| align=right|4,620||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112353)||2002 NB13|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,165|| align=right|2,64|| align=right|3,716||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112354)||2002 NE13|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,158|| align=right|3,63|| align=right|3,743||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112355)||2002 NU14|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,067|| align=right|8,90|| align=right|5,357||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112356)||2002 NY14|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,199|| align=right|3,67|| align=right|3,780||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112357)||2002 NV15|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,163|| align=right|8,86|| align=right|4,028||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112358)||2002 NH16|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,219|| align=right|6,20|| align=right|3,679||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112359)||2002 NJ16|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,067|| align=right|7,60|| align=right|4,616||MBA||5. července 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112360)||2002 NU17|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,199|| align=right|12,30|| align=right|5,396||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112361)||2002 NB18|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,055|| align=right|6,07|| align=right|3,416||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112362)||2002 ND18|| align=right|17,8|| align=right|2,237|| align=right|0,222|| align=right|4,03|| align=right|3,345||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112363)||2002 NH18|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,167|| align=right|5,08|| align=right|3,256||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112364)||2002 NK18|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,166|| align=right|5,11|| align=right|4,067||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112365)||2002 NS18|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,136|| align=right|6,65|| align=right|3,565||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112366)||2002 NU18|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,151|| align=right|6,84|| align=right|3,619||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112367)||2002 NV18|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,113|| align=right|4,84|| align=right|4,301||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112368)||2002 NC19|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,154|| align=right|8,14|| align=right|4,479||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112369)||2002 NV19|| align=right|15,5|| align=right|2,450|| align=right|0,174|| align=right|2,64|| align=right|3,835||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112370)||2002 NO20|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,156|| align=right|6,59|| align=right|3,467||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112371)||2002 NV20|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,149|| align=right|5,76|| align=right|3,412||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112372)||2002 NW21|| align=right|16,7|| align=right|2,394|| align=right|0,173|| align=right|2,87|| align=right|3,702||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112373)||2002 NM22|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,155|| align=right|2,22|| align=right|3,571||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112374)||2002 NC24|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,219|| align=right|9,70|| align=right|3,556||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112375)||2002 ND24|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,220|| align=right|6,87|| align=right|3,553||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112376)||2002 NF24|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,160|| align=right|13,24|| align=right|4,250||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112377)||2002 NP24|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,120|| align=right|15,12|| align=right|4,432||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112378)||2002 NV25|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,245|| align=right|1,82|| align=right|3,775||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112379)||2002 NW25|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,145|| align=right|5,79|| align=right|3,572||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112380)||2002 NN27|| align=right|17,7|| align=right|2,302|| align=right|0,318|| align=right|3,84|| align=right|3,493||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112381)||2002 NR27|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,177|| align=right|11,09|| align=right|4,207||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112382)||2002 NV27|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,095|| align=right|12,02|| align=right|5,015||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112383)||2002 NL28|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,221|| align=right|3,64|| align=right|3,786||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112384)||2002 NO28|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,099|| align=right|6,69|| align=right|5,403||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112385)||2002 NY28|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,169|| align=right|3,13|| align=right|5,416||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112386)||2002 NL29|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,166|| align=right|4,67|| align=right|3,315||MBA||14. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112387)||2002 NM29|| align=right|17,0|| align=right|2,365|| align=right|0,254|| align=right|2,37|| align=right|3,637||MBA||14. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112388)||2002 NU29|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,191|| align=right|9,78|| align=right|3,743||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112389)||2002 NC31|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,139|| align=right|5,51|| align=right|3,562||MBA||15. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112390)||2002 NN31|| align=right|16,3|| align=right|2,683|| align=right|0,093|| align=right|1,61|| align=right|4,394||MBA||8. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112391)||2002 NZ32|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,141|| align=right|10,86|| align=right|5,557||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112392)||2002 NA33|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,275|| align=right|8,13|| align=right|3,752||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112393)||2002 ND33|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,214|| align=right|11,86|| align=right|5,767||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112394)||2002 NF33|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,161|| align=right|12,66|| align=right|4,260||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112395)||2002 NK33|| align=right|14,0|| align=right|2,818|| align=right|0,153|| align=right|8,04|| align=right|4,729||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112396)||2002 NR33|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|2,51|| align=right|3,682||MBA||13. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112397)||2002 NP35|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,204|| align=right|7,70|| align=right|4,089||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112398)||2002 NU35|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,138|| align=right|5,78|| align=right|3,672||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112399)||2002 NF36|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,114|| align=right|6,46|| align=right|3,549||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112400)||2002 NG36|| align=right|14,7|| align=right|2,890|| align=right|0,055|| align=right|11,33|| align=right|4,912||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112401)||2002 NN37|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,159|| align=right|6,80|| align=right|3,346||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112402)||2002 NO37|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,136|| align=right|11,19|| align=right|5,535||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112403)||2002 NZ37|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,078|| align=right|26,61|| align=right|4,148||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112404)||2002 NC38|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,165|| align=right|7,13|| align=right|3,333||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112405)||2002 NS38|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,021|| align=right|21,57|| align=right|4,248||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112406)||2002 NJ39|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,196|| align=right|13,42|| align=right|4,268||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112407)||2002 NU39|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,183|| align=right|1,58|| align=right|5,398||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112408)||2002 NE40|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,060|| align=right|15,27|| align=right|4,383||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112409)||2002 NN40|| align=right|15,4|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|0,88|| align=right|5,048||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112410)||2002 NT40|| align=right|16,1|| align=right|2,909|| align=right|0,136|| align=right|1,56|| align=right|4,961||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112411)||2002 NN41|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,221|| align=right|12,33|| align=right|4,348||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112412)||2002 NH42|| align=right|15,2|| align=right|3,055|| align=right|0,066|| align=right|3,25|| align=right|5,339||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112413)||2002 NQ42|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,128|| align=right|6,28|| align=right|3,630||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112414)||2002 NV42|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,121|| align=right|3,69|| align=right|3,688||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112415)||2002 NW42|| align=right|14,9|| align=right|2,924|| align=right|0,057|| align=right|5,27|| align=right|4,998||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112416)||2002 NB43|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,045|| align=right|14,21|| align=right|4,414||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112417)||2002 NJ43|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,215|| align=right|4,97|| align=right|3,643||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112418)||2002 NY44|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,221|| align=right|7,36|| align=right|3,691||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112419)||2002 NH45|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,206|| align=right|2,95|| align=right|3,860||MBA||13. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112420)||2002 NF46|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,100|| align=right|5,12|| align=right|3,553||MBA||13. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112421)||2002 NT46|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,111|| align=right|1,86|| align=right|3,459||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112422)||2002 NU46|| align=right|15,5|| align=right|2,475|| align=right|0,104|| align=right|4,92|| align=right|3,894||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112423)||2002 NH47|| align=right|15,3|| align=right|2,428|| align=right|0,163|| align=right|4,45|| align=right|3,783||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112424)||2002 NU47|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,157|| align=right|4,80|| align=right|3,385||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112425)||2002 NX47|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,083|| align=right|4,89|| align=right|4,114||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112426)||2002 NO48|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,091|| align=right|0,88|| align=right|4,326||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112427)||2002 NC49|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,107|| align=right|3,50|| align=right|4,442||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112428)||2002 NP50|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,256|| align=right|2,90|| align=right|3,519||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112429)||2002 NC51|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,115|| align=right|5,54|| align=right|3,604||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112430)||2002 NJ51|| align=right|15,2|| align=right|2,931|| align=right|0,088|| align=right|11,69|| align=right|5,016||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112431)||2002 NV52|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,224|| align=right|1,68|| align=right|3,618||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112432)||2002 ND53|| align=right|14,5|| align=right|3,948|| align=right|0,308|| align=right|1,65|| align=right|7,842||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112433)||2002 NC57|| align=right|14,8|| align=right|2,991|| align=right|0,127|| align=right|8,87|| align=right|5,173||MBA||14. července 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112434)||2002 OD|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,201|| align=right|4,72|| align=right|4,245||MBA||16. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112435)||2002 OO|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,239|| align=right|6,07|| align=right|3,338||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112436)||2002 OG1|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,169|| align=right|8,65|| align=right|5,457||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112437)||2002 OA2|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,066|| align=right|12,08|| align=right|4,340||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112438)||2002 OJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,154|| align=right|15,21|| align=right|4,286||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112439)||2002 OB3|| align=right|14,4|| align=right|2,739|| align=right|0,149|| align=right|7,88|| align=right|4,533||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112440)||2002 OG3|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,258|| align=right|22,92|| align=right|3,597||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112441)||2002 OL3|| align=right|13,2|| align=right|2,993|| align=right|0,064|| align=right|8,95|| align=right|5,176||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112442)||2002 OM3|| align=right|13,2|| align=right|3,974|| align=right|0,255|| align=right|7,97|| align=right|7,922||HLD||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112443)||2002 OF4|| align=right|13,5|| align=right|2,975|| align=right|0,074|| align=right|8,42|| align=right|5,131||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112444)||2002 OR4|| align=right|16,0|| align=right|2,519|| align=right|0,140|| align=right|2,26|| align=right|3,997||MBA||16. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112445)||2002 OS5|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,164|| align=right|11,28|| align=right|4,596||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112446)||2002 OV6|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,233|| align=right|12,27|| align=right|4,297||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112447)||2002 OB7|| align=right|15,8|| align=right|2,709|| align=right|0,208|| align=right|11,93|| align=right|4,458||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112448)||2002 OJ7|| align=right|14,8|| align=right|3,133|| align=right|0,030|| align=right|8,89|| align=right|5,545||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112449)||2002 OD8|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,155|| align=right|13,95|| align=right|5,377||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112450)||2002 OF8|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,160|| align=right|7,05|| align=right|3,888||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112451)||2002 OU8|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,160|| align=right|5,15|| align=right|3,484||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112452)||2002 OY8|| align=right|14,6|| align=right|3,378|| align=right|0,079|| align=right|5,13|| align=right|6,206||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112453)||2002 OC9|| align=right|15,2|| align=right|2,865|| align=right|0,139|| align=right|7,83|| align=right|4,847||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112454)||2002 OQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,073|| align=right|4,41|| align=right|4,450||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112455)||2002 OQ10|| align=right|17,3|| align=right|2,386|| align=right|0,202|| align=right|0,38|| align=right|3,684||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112456)||2002 OR10|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,107|| align=right|5,10|| align=right|4,072||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112457)||2002 OT10|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,171|| align=right|3,52|| align=right|3,640||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112458)||2002 OX10|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,193|| align=right|2,96|| align=right|3,440||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112459)||2002 OG11|| align=right|15,8|| align=right|2,800|| align=right|0,217|| align=right|8,33|| align=right|4,685||MBA||16. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112460)||2002 OW12|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,124|| align=right|8,25|| align=right|4,504||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112461)||2002 OX12|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,247|| align=right|12,84|| align=right|5,488||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112462)||2002 OJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,031|| align=right|12,91|| align=right|4,570||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112463)||2002 OO13|| align=right|15,2|| align=right|2,995|| align=right|0,053|| align=right|13,19|| align=right|5,184||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112464)||2002 OQ13|| align=right|16,7|| align=right|2,229|| align=right|0,298|| align=right|6,33|| align=right|3,328||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112465)||2002 OR13|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,098|| align=right|10,77|| align=right|5,125||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112466)||2002 OE14|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,116|| align=right|11,80|| align=right|4,360||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112467)||2002 OM14|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,079|| align=right|13,72|| align=right|4,363||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112468)||2002 OF15|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,021|| align=right|9,64|| align=right|3,482||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112469)||2002 OV17|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,123|| align=right|6,30|| align=right|3,621||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112470)||2002 OK18|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,197|| align=right|8,94|| align=right|3,771||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112471)||2002 OU18|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,086|| align=right|7,84|| align=right|5,290||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112472)||2002 OC19|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,099|| align=right|12,25|| align=right|4,098||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112473)||2002 ON19|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,149|| align=right|13,09|| align=right|5,452||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112474)||2002 OB21|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|3,817||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112475)||2002 OE21|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|6,18|| align=right|3,437||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112476)||2002 OG23|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,179|| align=right|12,88|| align=right|4,254||MBA||30. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112477)||2002 OU23|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,194|| align=right|11,41|| align=right|4,308||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112478)||2002 OJ24|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,192|| align=right|15,34|| align=right|5,494||MBA||30. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112479)||2002 OE25|| align=right|15,7|| align=right|2,770|| align=right|0,030|| align=right|4,37|| align=right|4,609||MBA||29. července 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112480)||2002 OF25|| align=right|16,2|| align=right|2,476|| align=right|0,066|| align=right|2,31|| align=right|3,896||MBA||29. července 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112481)||2002 OZ25|| align=right|15,5|| align=right|3,080|| align=right|0,265|| align=right|3,98|| align=right|5,404||MBA||30. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112482)||2002 OJ26|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,118|| align=right|10,14|| align=right|4,528||MBA||24. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112483)||2002 PA|| align=right|16,2|| align=right|2,704|| align=right|0,036|| align=right|6,46|| align=right|4,445||MBA||1. srpna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(112484)||2002 PB1|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,130|| align=right|8,98|| align=right|5,378||MBA||4. srpna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(112485)||2002 PJ1|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,298|| align=right|4,97|| align=right|4,167||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112486)||2002 PT1|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,244|| align=right|6,56|| align=right|3,503||MBA||2. srpna 2002||El Centro||El Centro
|-
|(112487)||2002 PO2|| align=right|15,9|| align=right|2,652|| align=right|0,064|| align=right|13,45|| align=right|4,317||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112488)||2002 PY2|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,145|| align=right|12,62|| align=right|4,591||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112489)||2002 PG3|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,130|| align=right|12,96|| align=right|4,399||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112490)||2002 PB5|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,110|| align=right|13,51|| align=right|4,551||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112491)||2002 PH5|| align=right|14,7|| align=right|3,120|| align=right|0,139|| align=right|8,96|| align=right|5,511||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112492)||2002 PA6|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,027|| align=right|3,28|| align=right|4,383||MBA||2. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112493)||2002 PR6|| align=right|15,4|| align=right|2,117|| align=right|0,340|| align=right|13,39|| align=right|3,080||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112494)||2002 PJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,085|| align=right|4,92|| align=right|4,656||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112495)||2002 PQ10|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,271|| align=right|3,16|| align=right|3,305||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112496)||2002 PR10|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,163|| align=right|13,12|| align=right|4,416||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112497)||2002 PU10|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,033|| align=right|22,26|| align=right|5,449||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112498)||2002 PU11|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,145|| align=right|9,61|| align=right|4,372||MBA||8. srpna 2002||Farpoint||G. Hug
|-
|(112499)||2002 PC14|| align=right|16,9|| align=right|2,322|| align=right|0,177|| align=right|2,02|| align=right|3,537||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112500)||2002 PP15|| align=right|14,8|| align=right|3,220|| align=right|0,124|| align=right|18,44|| align=right|5,777||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek